Мамонтовская — остановочный пункт Ярославского направления Московской Железной дороги в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино Пушкинского района Московской области. Открыт в 1897 году, назван по фамилии купеческой династии Мамонтовых, принимавших участие в строительстве железной дороги и имевших поблизости дачу. Дача Мамонтовых построена около 1891 года Александром Николаевичем Мамонтовым (1832—1900) в стиле модерн по проекту архитектора А. С. Каминского (1829—1897).

Описание 
На остановочном пункте имеются две электрифицированные, не оборудованные турникетами островные платформы, которые соединены подземным пешеходным переходом (до 2016 года платформа № 1 была боковой, а пешеходный переход был надземным). Выход осуществляется в северном торце.

На станции останавливаются пригородные поезда маршрутов «Москва — Пушкино», «Москва — Софрино», «Москва — Красноармейск», «Москва — Сергиев Посад», «Москва — Александров».

Общественный транспорт 
С западной стороны

С восточной стороны

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения поездов от платформы.

Пушкино
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы города Пушкино